Árva (comitaat), historisch Hongaars comitaat, tegenwoordig gelegen in Slowakije en in Polen
 Orava (Slowakije) (Árva in het Hongaars), een rivier in de Slowaakse regio Orava